Le tournoi de tennis US Clay Court est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute à Indianapolis du 7 au .

Dana Gilbert remporte le simple dames. En finale, elle bat Viviana González, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helen Anliot et Helle Sparre-Viragh.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Huit équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
US Clay Court
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en août 1978